Rascht bezeichnet:

 Rascht, Hauptstadt der iranischen Provinz Gilan
 Rascht (Verwaltungsbezirk), ein Schahrestan der iranischen Provinz Gilan
 das Rascht-Tal in Tadschikistan
 Rascht (Tadschikistan), einen Bezirk der Nohijahoi tobei Dschumhurij in Tadschikistan